Métivier ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Métivier (* 1950), französischer Mathematiker
 Jean Baptiste Métivier (1781–1853), französisch-deutscher Architekt